Schnall steht für:

 Schnall (Lautrach), Gemeindeteil von Lautrach im Landkreis Unterallgäu
 Schnall (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Rotte in der Fraktion Bruggen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen (Bezirk Lienz)